Charles Rolland peut désigner :

 Charles Rolland (1818-1876), homme politique français ;
 Charles Rolland (1862-1940), musicien français.

Voir aussi 
 Charles Rolland Néel de La Vigne (1762-1851), homme politique français